Kniazev o Knyazev es un apellido ruso masculino, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Aleksandr Kniazev (1976-), químico ruso, profesor de la Universidad Estatal de Nizhni Nóvgorod, decano de la Facultad de Química, y dirigente de la escuela de investigación de postgrado “Nuevos materiales basados en los compuestos inorgánicos”.
 Andrei Knyazev (1959-), también conocido como Andrew Knyazev, cientista ruso-estadounidense, especializado fundamentalmente en matemática.